VOD bzw. VoD steht als Abkürzung für:
 Vacuum oxygen decarburisation, ein Verfahren zur Herstellung von Edelstahlschmelzen
 Veno-occlusive disease, siehe Venöse okklusive Leberkrankheit
 Verband der Osteopathen Deutschland
 Vereinigung der Ordensoberinnen Deutschlands, siehe Deutsche Ordensobernkonferenz
 Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands
 Video-on-Demand
 Virgo Overdensity, ein Himmelsgebiet mit erhöhter Sterndichte im Sternbild Jungfrau
 Vodafone Group
 Vereinigte Offset Druckereien, siehe Mediengruppe Dr. Haas#Abgewickelte Unternehmen
 Flugplatz Vodochody (Prag), IATA-Code

Abkürzung